Tapaninsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tapaninsaari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Tapaninsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar